LV-426 (в українському перекладі ЛВ-426) — планета з кінофільмів «Чужий» та «Чужі» на якій відбуваються основні події вказаних вище кінокартин. Посідає одне в ключових місць у світі Чужих. В першому фільмі фігурує, як незаселений світ, який не має назви. В другому фільмі колонізована людьми та має назву. Вважається, що крім індексу має повну назву — Ахерон (у грецькій міфології річка в царстві мертвих). Таку назву вона мала у сценарії до першого фільму, проте в самому фільмі так не називається.

LV-426 є другим супутником газового гіганта Калпамос у зоряній системі Зета-2 Сітки (Zeta-2 Reticuli). Розташована за кордоном Зовнішнього кільця. Радіус планети 1200 км. Сила тяжіння 86 % від Земного (0.86g). Протяжність доби — 2 години. Орбітальний період — 5.07 дня. Відстань до Землі — 37 св. років (11.35 парсек). Поверхня тверда, складається з затверділої лави. Атмосфера складається з азоту, діоксиду вуглецю, метану та інших хімічних сполук.

Посилання 

Чужий
Вигадані планети